Korenbouten (familie), de familie Libellulidae, een familie van libellen
Korenbouten (geslacht), het geslacht Libellula, een geslacht van libellen